Монестье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Южный Анноне. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07160.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 70 км южнее Лиона, в 55 км к северу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 55 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 34 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 21 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 61,8 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 21 активных работали 18 человек (11 мужчин и 7 женщин), безработными были 3 женщины. Среди 13 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш